Palazzo Corsini pode referir-se a um dos seguintes palácios da Família Corsini:

Palazzo Corsini alla Lungara - um palácio barroco de Roma.
Palazzo Corsini al Parione - um palácio de Florença.
Palazzo Corsini al Prato - um palácio de Florença.
Palazzo Corsini-Rosselli del Turco - um palácio de Florença.
Palazzo Corsini Suarez - um palácio de Florença.
Palazzo Corsini-Serristori - um palácio de Florença.

Desambiguação